

Geografia 
 Waterworks – area dell'Isola di Man
 Waterworks – ward di Belfast, nel'Irlanda del Nord (Regno Unito)

Altro 
 Waterworks – gioco di carte
 L'acquedotto di New York (The Waterworks) – romanzo di E. L. Doctorow del 1994